Blavet (Centaurea cyanus), planta herbàcia i anual d'hàbitat silvestre de la família de les Asteràcies que és coneguda també, com a blauet, angelet, angelina, etc.
 Blavet, blauet o pimpinella morada (Lepista nuda), bolet de l'ordre dels agaricals.
 Blavet o cualbra morada, bolet comestible del grup de les llores.
 Blavet, blauet, blau o matablanc, substància blava que s'afegeix al midó o a l'aigua en emmidonar o rentar la roba blanca per a llevar-li la grogor i emblanquir-la.
 Blavet, granota, roba de color blau fosc de què es fan especialment els vestits de treball. Anar de blavet.
 Blavet (riberer), llauradors de la Marina que cada any viatjaven dues vegades fins a les terres arrosseres del País Valencià (sobretot la Ribera del Xúquer) per a la plantació i recol·lecció de l'arròs.
 Escolania de Blavets de Lluc
 Michel Blavet, flautista francès

Vegeu també 
 Blauet (desambiguació)
 Blaveta (desambiguació)